Dalkarlstjärn kan syfta på:
Dalkarlstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Stora Dalkarlstjärnen är en sjö i Älvdalens kommun,

Se även
Dalkarlssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn